

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Facimiech – wieś  w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina.
 Facimiech – część wsi Barcice w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz

Inne 
 Facimiech – skały w Pieninach Właściwych.